

Іглика () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Іглика () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.
 Іглика () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.